Llorente bezeichnet:
 Llorente (Eastern Samar), eine Stadtgemeinde in der Provinz Eastern Samar auf den Philippinen
 Llorente (Kolumbien), ein Ort in Kolumbien

Llorente ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Albert Llorente (* 1943), mexikanischer Fußballspieler
 Casimiro López Llorente (* 1950), spanischer Geistlicher, Bischof von Segorbe-Castellón de la Plana
 Diego Llorente (* 1993), spanischer Fußballspieler
 Fernando Llorente (* 1985), spanischer Fußballspieler
 Joseba Llorente (* 1979), spanischer Fußballspieler
 Juan Antonio Llorente (1756–1823), spanischer Gelehrter, Politiker und Kirchenmann
 Julián Llorente (* 1915), argentinischer Kugelstoßer
 Marcos Llorente (* 1995), spanischer Fußballspieler
 Paco Llorente (* 1965), spanischer Fußballspieler
 Teodor Llorente i Olivares (1836–1911), valencianischer Schriftsteller katalanischer und spanischer Sprache

Siehe auch:
 Lorente